

Localidades

 Berkeley (Califórnia) - localidade no estado da Califórnia.
 Berkeley (Illinois) - localidade no estado do Illinois.
 Berkeley (Missouri) - localidade no estado do Missouri.

 Berkeley (Gloucestershire)
 Castelo de Berkeley

Pessoas
 George Berkeley -  filósofo irlandês.

Outros
 Universidade da Califórnia em Berkeley - universidade situada na cidade de Berkeley (Califórnia).
 Berkeley - fabricante de veículos.

Ver também 
 Berkley
 Berkeley Heights
 Berkeley Lake
 Berklee College of Music

Desambiguações de topônimos